Den Namen Schloßbergmuseum bzw. Schlossbergmuseum haben die folgenden beiden Museen:
 Schloßbergmuseum Chemnitz, in Sachsen
 Schlossbergmuseum Graz, in der Steiermark